Казимир Тадеушевич Чернис (, р. 11 ноября 1958 в Вильнюсе) – литовский и советский астроном, астрофизик.

Биография 
В 1981 году окончил Вильнюсский университет. В 1981—1990 годах работал в физическом институте Литовской академии наук, с 1996 года является старшим научным сотрудником Института теоретической физики и астрономии Вильнюсского университета.

Научная деятельность 
Научные интересы: фотометрия звёзд, исследование структуры Галактики, Солнечная система, кометы и астероиды.

В период с 1980 по 1990 открыл три кометы; с 2000 по 2005 год открыл 22 кометы на снимках камер LASCO и SWAN космического аппарата SOHO.

Некоторые научные труды 
 K. Černis, S. Bartasiūte, V. Straižys, R. Janulis. Standard stars for CCD photometry in the Vilnius system. Baltic Astronomy, 6, 573—584 (1997).
 K. Černis, S. Bartasiūte, V. Straižys, R. Janulis. Photoelectric photometry of stars in the Orion standard region. Baltic Astronomy, 7, 625—636 (1998).
 V. Straižys, K. Černis, S. Bartasiūte. Interstellar extinction in the California Nebula region. Astronomy and Astrophysics, 374, 288—293 (2001).
 V. Straižys, K. Černis, and S. Bartasiute. Interstellar extinction in the direction of the Aquila Rift. Astronomy and Astrophysics, 405, 585—590 (2003).
 K. Černis and V. Straižys. Interstellar extinction in the direction of the Barnard 1 dark cloud in Perseus. Baltic Astronomy, 12, 301—321 (2003).

Примечания

Ссылки 
 Казимир Чернис на сайте Института теоретической физики и астрономии Вильнюсского университета
 Как Чернис и Петраускас открыли комету

См. также 
 Вильнюсская астрономическая обсерватория
 Молетская астрономическая обсерватория

Выпускники Вильнюсского университета
Астрономы Литвы
Астрофизики Литвы